Muziek
 Crazy little thing called love (1979), lied van Queen
 Little thing called love (Neil Young) (1982), lied van Neil Young
Film
 First Love (2010), ook bekend als 'Crazy little thing called love', Thaise film
 Silly Little Thing Called Love, compilatievideo van de animatie serie VeggieTales